Репара́ция (от  — восстановление):
 Репарация ДНК — способность клеток исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК.
 Репарации — (в военной индустрии) финансовое возмещение

Примечания